Hledík může být:
 hledík (rod) (Antirrhinum) – rod rostlin z čeledi jitrocelovité
 hledík větší (Antirrhinum majus) 

příjmení osob
Jiří Hledík – český fotbalista 
Peter Hledík – slovenský režisér 
Zdeňka Hledíková – česká archivářka a historička